Сли́вовица (, ) — сливовая ракия (бренди), широко распространённая во всех балканских странах, а также Словакии, Чехии и Венгрии. Национальный напиток Сербии, Северной Македонии, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Черногории, Хорватии.
В Румынии идентичный по технологии изготовления напиток именуется сливовая палинка (pălincă prune) или цуйка (țuică) и является национальным крепким спиртным напитком Румынии (разница между этими напитками заключается в том, что цуйка делается исключительно из слив, в то время как палинка может производиться методом перегонки из различных фруктов — груши, абрикоса, сливы, яблок).
По идентичной технологии напиток выпускается также в Австрии и Германии как сливовый шнапс — Pflaumenschnaps.

Сырьём для получения сливовицы служит сброженный сливовый сок.

Крепость сливовицы достигает 45 % (52 % — «домашняя» версия), а при двойной перегонке и 75 %.

Время выдержки сливовицы различно. Фруктовую ракию можно пить свежеизготовленной или выдерживать пять лет, в дубовых бочках. В таком случае напиток получит более глубокий и насыщенный аромат сливы, а также свой отличительный благородный жёлтый цвет.

В 2007 году сербская ракия под названием «сербская ракия сливовица» получила сертификат Европейского Сообщества, став первым защищенным продуктом Сербии, имеющим географическое происхождение.

Названия на других языках:

В культуре 

 В песне Ивана Младека «Йожин с бажин» сливовицу пьёт председатель.
 Во втором сезоне культового американского сериала «Мелроуз Плейс» героиня Аманды Вудворд на вечеринке пьёт сливовицу.
 Сливовица упоминается в романе Ремарка «Возлюби ближнего своего»:
Одну минуту хозяйка стояла в нерешительности. Затем она твердым шагом подошла к стенному шкафчику орехового дерева:

— Вот, выпейте еще на дорогу…

Она достала три рюмки, бутылку и налила.

— Сливовица? — спросил Штайнер.

Она кивнула и предложила вина чиновнику.

 В романе Виктора Суворова «Освободитель» советские солдаты во время ввода войск в Чехословакию не отказывались от сливовицы:

Во время чистки оружия кто-то принес бутыль чешской сливовицы, и разведывательный взвод её быстро осушил.

 В сатирическом романе Ярослава Гашека «Похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны» описывается нестандартное применение сливовицы для «предпродажной подготовки» собаки перед показом покупателю:

Собаки не могут краситься сами, как дамы, об этом приходится заботиться тому, кто хочет их продать…А перед тем, как вести его продавать, влейте ему в глотку сливянку, чтобы пес был немного навеселе. Он у вас моментально станет бодрый, живой, будет весело лаять и ко всем лезть, как подвыпивший член городской управы.Широкую популярность за пределами Восточной Европы сливовица получила благодаря еврейским эмигрантам. Водка и другие спиртные напитки зерновой перегонки некошерны во время праздника Песах и сливовица стала алкогольной альтернативой для соблюдающих законы кашрута евреев. Большинство современных крупных производителей сливовицы имеют сертификат кошерности на свою продукцию.

См. также 
Ракия
Палинка

Ссылки 
 Сливовица, или сербский взгляд на ракию. Обзор материалов Русского вещания «Международного Радио Сербии», текст и аудио, 08/03/2011

Примечания 

Бренди
Албанская кухня
Болгарские напитки
Венгерские напитки
Польские напитки
Румынские напитки
Сербские напитки
Словацкие напитки
Хорватские напитки
Чешские напитки